Автомобиль — автотранспортное средство, в совокупности автотехника, автотранспорт — моторное безрельсовое дорожное транспортное средство. Также может означать:

Фильмы 
 «Автомобиль» — американский фильм 1977 года.
  — индийский фильм 1997 года.

Картины 
  — картина (1955) .
  — серия художественных работ Энди Уорхола, написанная им в 1986 году для Mercedes-Benz.

См. также 

 Машина (значения)
 Кар (значения)
 Тачки (значения)
 Car